Actaea može označavati:
 Actaea (Plantae),  biljni rod iz porodice Ranunculaceae.
 Actaea (Animalia), rod rakova iz porodice Xanthidae